1973, jaar in de 20e eeuw van de Gregoriaanse jaartelling
 1973 (single), nummer op album All The Lost Souls van Brits zanger James Blunt
 NGC 1973, emissienevel in het sterrenbeeld Orion